

Sigle 
 Banca Popolare Pugliese
 Basic Printing Profile – profilo per dispositivi Bluetooth
 Pantere Nere (Black Panther Party) – partito politico statunitense
 Botswana People's Party – partito politico del Botswana
 Beam parameter product – indice di qualità per fasci laser Nd:YAG

Codici 
 bpp – codice ISO 639-3 della lingua kaure

Matematica 
 BPP – classe di complessità, acronimo di Bounded-error Probabilistic Polynomial time

Simboli 
 bpp – bit per pixel (unità di misura della profondità di colore)